Doglio bezeichnet folgende Orte in Italien

 Doglio, Ortsteil von Monte Castello di Vibio
 Doglio, Ortsteil der Gemeinde Cortemilia in der Provinz Cuneo, Piemont
 Doglio, Ortsteil der Gemeinde Sassoferrato in der Provinz Ancona, Marche

sowie die Personen
 Furio Niclot Doglio (1908–1942), italienischer Pilot
 Maria Luisa Doglio * 1936, italienische Literaturkritikerin